Het einde van een gentleman, een roman van Georges Simenon
L'Aîné des Ferchaux (film), een film van Jean-Pierre Melville